Far Cry:

 Far Cry — серия игр Far Cry.
 Far Cry — видеоигра в жанре шутера от первого лица, первая игра из одноимённой серии игр.
 Far Cry Instincts — компьютерная игра, разработанная компанией Ubisoft Montreal.
 Far Cry Vengeance — компьютерная игра, разработанная компанией Ubisoft Montreal.
 Far Cry 2 — кроссплатформенная видеоигра в жанре шутера от первого лица, вторая (не считая аддонов и спин-оффов) игра из одноимённой серии игр.
 Far Cry 3 — кроссплатформенная видеоигра в жанре шутера от первого лица, третья (не считая аддонов и спин-оффов) игра из одноимённой серии игр.
 Far Cry 3: Blood Dragon — компьютерная игра в жанрах шутер от первого лица и action-adventure, разработанная компанией Ubisoft Montreal.
 Far Cry 4 — кроссплатформенная видеоигра в жанре шутера от первого лица, четвёртая (не считая аддонов и спин-оффов) игра из одноимённой серии игр.
 Far Cry Primal — компьютерная игра, разработанная компанией Ubisoft Montreal.
 Far Cry 5 — компьютерная игра, разработанная компанией Ubisoft Montreal.
 Far Cry New Dawn — компьютерная игра, разработанная компанией Ubisoft Montreal.
 Far Cry 6 — компьютерная игра, разработанная компанией Ubisoft Toronto.

См. также 
 Фар Край — фильм, снятый по мотивам одноимённой видеоигры.